Серия A 1998/1999 — 67-й сезон чемпионата Италии по футболу. В 16-й раз победителем итальянского чемпионата стал «Милан». Примечательно, что после первого круга «Милан» был всего лишь на 4-м месте. Однако, во втором круге команда не проиграла ни разу. За 7 туров до окончания чемпионата «Милан» отставал от «Лацио» на 7 очков. Выиграв во всех 7 последних матчах, «Милан» смог опередить «Лацио» на 1 очко.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Примечание. С Эмполи сняты 2 очка

Результаты матчей

Потуровая таблица

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 

1998/1999
Футбол в Италии в 1998 году
Футбол в Италии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999